Osoby o nazwisku Zienkiewicz:
 Aleksander Zienkiewicz (1910–1995) – polski duchowny, teolog
 Aleksandra Zienkiewicz (ur. 1984) – polska aktorka
 Jan J. Zienkiewicz (ur. 1942) – polski krajoznawca, ekonomista
 Kazimierz Zienkiewicz (powstaniec styczniowy) (1846–1925) – kapitan w powstaniu styczniowym, sybirak, pamiętnikarz
 Kazimierz Zienkiewicz (1896–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Michał Zienkiewicz (1868–1959) – generał brygady Wojska Polskiego
 Olga Zienkiewicz (1955–2013) – polska tłumaczka, pracownica Żydowskiego Instytutu Historycznego
 Olgierd Zienkiewicz (1921–2009) – brytyjski inżynier i matematyk
 Renata Zienkiewicz (ur. 1967) – polska piłkarka ręczna